Торрес-де-Альбаррасин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Альбаррасин. Занимает площадь  км². Население — 175 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Torres de Albarracín

Муниципалитеты Теруэля